Artana ist der Name von

Novo Brdo, Gemeinde im Kosovo
Artana (Castellón), Gemeinde in Spanien